Rheinpark ist der Name
 eines Parks in Köln, siehe Rheinpark (Köln)
 eines Parks in Düsseldorf-Golzheim, siehe Rheinpark Golzheim
 eines Parks in Duisburg, siehe Rheinpark Duisburg
 eines Stadions in Vaduz, siehe Rheinpark Stadion Vaduz, Fürstentum Liechtenstein
 eines Einkaufszentrums in St. Margrethen, Schweiz

Siehe auch: Rheinanlagen